Tamara Meijer (judoka), Nederlands voormalig judoka
Tamara Meijer (personage), personage uit de Vlaamse televisieserie Aspe